Elisabeth Moore ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Juliette Atkinson 6-4, 4-6, 6-2, 6-2

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1896